Селивоновка — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Селивоновка — деревня в Молодечненском районе Минской области.
 Селивоновка — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.